Huella puede hacer referencia a:

Huella, marca que queda en la superficie de un terreno sobre el que se ejerce presión.
Huella dactilar, impresión que produce el contacto de los dedos en una superficie.
Huella digital, mecanismo para proteger los derechos de autor y combatir la copia no autorizada de contenidos en CD y DVD.
Huella ecológica, indicador que compara el consumo de recursos naturales con la capacidad del planeta en regenerarlos.
Huella filogenética, base del método bioinformático.
Huella genética, técnica para distinguir entre individuos de una misma especie utilizando su ADN.
Huella, película argentina de 1940.
Huella hídrica, volumen total de agua dulce usado para producir los bienes y servicios producidos por una empresa, o consumidos por un individuo o comunidad.
Huella sintáctica, posición sintáctica creada como resultado de un desplazamiento sintáctico desde esa posición.
Huella, la zona de cobertura que dejan los satélites geoestacionarios.
Huella, camino rural de superficie natural.
Condicionamiento de huella, un tipo de condicionamiento.
Huella, danza folclórica nacido hacia 1820, bailado principalmente en Argentina, pero también en Bolivia y Chile.

Enlaces externos